Fugen ist der Name von:
 Kernkraftwerk Fugen in Japan
 Fugen-dake, Berggipfel  des Unzen in Japan
 japanischer Name des Bodhisattva Samantabhadra
 Olivier Fugen (* 1970), französischer Fußballspieler
 Roger Fugen (1939–2016), französischer Jazzmusiker

Siehe auch: 
 Fuge
 Fügen